Семён Плоткин:
 Плоткин, Семён Григорьевич (погиб в 1942) — советский партийный и государственный деятель, председатель Мелитопольского горисполкома.
 Плоткин, Семён Яковлевич (1906—2000) — советский учёный в области металлургии, журналист и популяризатор науки.